Élisabeth en Bavière peut désigner :
 Élisabeth de Wittelsbach (1837-1898), dite « Sissi », duchesse en Bavière puis, par son mariage, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie ;
 Élisabeth en Bavière (1876-1965), duchesse en Bavière puis reine des Belges.

Voir aussi 
 

Homonymie dynastique